Вовчинецька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Вовчинецька сільська рада — Вінницька область, Козятинський район
 Вовчинецька сільська рада — Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ
 Вовчинецька сільська рада — Чернівецька область, Кельменецький район